Konzervativní strana je název používaný mnoha politickými stranami hlásícími se k myšlenkám konzervativismu, např.:
 Konzervativní strana Arménie (od roku 1991)
 Konzervativní strana (Česko)
 Konzervativní lidová strana (Dánsko)
 Konzervativní strana Chile (do roku 1966)
 Konzervativní strana (JAR)
 Konzervativní strana Kanady (od roku 2003)
 Liberálně konzervativní strana (do roku 1873)
 Konzervativní strana Kanady (1873–1942)
 Národní liberální a konzervativní strana (1920–1921)
 Progresivní konzervativní strana Kanady (1942–2003)
 Kolumbijská konzervativní strana
 Novozélandská konzervativní strana (1994–1996)
 Konzervativní strana Nicaraguy
 Konzervativní strana (Norsko) (Høyre)
 Konzervativní strana (Prusko) (1848-1876)
 Konzervativní strana (Rumunsko)
 Konzervativní strana (Rumunsko, 1880–1918)
 Konzervativní strana (Uganda)
 Konzervativní strana New Yorku (USA)
 Konzervativní strana (Spojené království), oficiálně Konzervativní a unionistická strana, zvaná též nepřesně Tory Party

Konzervativní politické strany